Doyenné est un dérivé du français  à l'aide du suffixe -é, parallèle au latin médiéval decanatus « charge de doyen (ecclésiastique) »

Un doyenné, est dans le christianisme un ensemble de plusieurs paroisses : il est régi par un curé-doyen
Un doyenné est également la demeure d'un curé-doyen, mais plus souvent celle d'un doyen de chapitre.
Doyenné est le nom d'un groupe de variétés de poires sucrées